Le Touquet-Paris-Plage, een Franse kustgemeente
 Le Touquet (Blandain), een gehucht in Blandain in de Belgische stad Doornik
 Touquet (Waasten), een gehucht in Waasten in de Belgische gemeente Komen-Waasten